Дефоссе́ () — французская фамилия. Известные носители:

Дефоссе, Марсель (Дени Марион, 1906—2000) — бельгийский франкоязычный писатель и шахматист.
Дефоссе, Рене (1905—1988) — бельгийский композитор, дирижёр и педагог.
 Дефоссе, Робер (1909—1973) — французский футболист, участник чемпионата мира 1934 года.
 Дефоссе, Роман (1798—1864) — французский адмирал и политик.